Arnautović (en serbe : Арнаутовић) est un patronyme slave du sud (porté surtout en Bosnie et dans une moindre mesure, en Serbie et en Croatie) dérivé de l'ethnonyme turc Arnaute, qui désignait à l'époque ottomane un Albanais ; il est notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (1924–2009), architecte serbo-slovène ;
 Marko Arnautović (né en 1989), footballeur autrichien ;
  (1948–2016), traducteur et écrivain bosniaque ;
  (née en 1986),  2004 ;
  (né en 1956), handballeur yougoslave.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bosniaque
Homonymie de patronyme serbe
Homonymie de patronyme croate